Де Кок () — фамилия. Известные носители:

 Де Кок, Анри (1819—1894) — французский романист и драматург.
  (1866—1957) — южноафриканский регбист.
 Де Кок, Вероника (род. 1977) — бельгийская модель.
  (род. 1980) — южноафриканский регбист.
  (1926—1989) — южноафриканский банкир.
  (1908—1998) — голландский легкоатлет.
  — южноафриканский спортивный комментатор.
 Де Кок, Йохан (род. 1964) — нидерландский футболист.
  (1755—1794) — голландский банкир.
  (1907—1944) — нидерландский политик.
  (род. 1992) — южноафриканский крикетчик.
  (145—1552) — нидерландский художник.
  (1849—1901) — южноафриканский бизнесмен.
  (1898—1976) — южноафриканский банкир.
  (род. 1978) — южноафриканский регбист.
  — нидерландский режиссёр.
 Де Кок, Поль (1793—1871) — французский писатель, драматург.
  (род. 1983) — южноафриканский крикетчик.
  (1650—1720) — нидерландский священник.
 Де Кок, Хендрик Меркус (1779—1845) — нидерландский политический и военный деятель, генерал-лейтенант.
  (1818—1881) — нидерландский политик.
  (род. 1949) — южноафриканский преступник.
  (род. 1988) — южноафриканский регбист.

См. также 
  — южноафриканский регбист.
  — крепость в Индонезии.